Bastida hace referencia a varios artículos:

Arquitectura y urbanismo
Bastida (urbanismo), adaptación de la voz francesa bastide, un modelo de desarrollo urbano defensivo característico de la Edad Media y principalmente del suroeste de Francia.
Bastida (arquitectura), adaptación de la voz francesa bastide, un tipo de explotación rural en torno a una gran casa característica de la Provenza en los siglos XVII y XVIII.

Localidades en España
La Bastida, municipio de la provincia de Salamanca, Castilla y León;
La Bastida, localidad del municipio de Prulláns, provincia de Lérida, Cataluña;
La Bastida, localidad del municipio de Sort, provincia de Lérida, Cataluña;
Bastida o San Miguel de Bastida, localidad del municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo, Galicia;
La Bastida de Totana, yacimiento arqueológico situado cerca de Totana, Región de Murcia;
Labastida, municipio de la provincia de Álava, País Vasco.

Localidades en Italia 

 Bastida de' Dossi, localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía
 Bastida Pancarana, localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía,

Además
Bastida (militar), un tipo de maquinaria militar empleada durante la antigüedad y la Edad Media para el asalto de fortificaciones y murallas.